Jersie (parochie)
 Jersie (plaats)
 Jersie Strand
 station Jersie